Contre-attaque ou contrattaque peut désigner :
 Une contre-attaque est une tactique militaire utilisée par les défenseurs lorsqu’ils sont attaqués par l’ennemi ;
 En sport collectif, la contre-attaque consiste à tenter de prendre la défense adverse de vitesse ; 
 En sport de combat, une contre-attaque est une action offensive de riposte effectuée après l’attaque adverse ;
 Contre-attaque est un mouvement révolutionnaire créé par Georges Bataille en 1935 avec André Breton.

Œuvres

 Contre-attaque (Rapid Fire) est un film américain réalisé par Dwight H. Little, sorti en 1992 ;
 Contre-attaque (Jing cha gu shi IV: Jian dan ren wu) est un film hongkongais réalisé par Stanley Tong, sorti en 1996 ;
 Contre-attaque est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 2003 ;
 Contre-attaque !, album de bande dessinée de la série Les Simpson, publié en 2010.